Skovstrup kan kan henvise til flere stednavne:
 Skovstrup (Assens Kommune) – bebyggelse i Tommerup Sogn, Aalborg Kommune
 Skovstrup (Aalborg Kommune) – landsby i Gunderup Sogn, Aalborg Kommune